rákok (Crustacea), az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe tartozó altörzs
 Rák, rosszindulatú daganatos betegség 
 Rák, állatövi csillagkép
 Rák-köd, csillagközi, diffúz gázfelhő
 rák, címertani mesteralak